Oranjestad puede referirse a:

Oranjestad (Aruba), capital de Aruba (Islas de Sotavento).
Oranjestad (San Eustaquio), capital de San Eustaquio (Islas de Barlovento).